Stade rochelais est un nom de club sportif notamment porté par :
 Stade rochelais, club de rugby à XV ;
 Stade rochelais basket, club de basket-ball ;
 Stade rochelais, club omnisports.